Nimloth může v díle J. R. R. Tolkiena znamenat:
 Nimloth (elfka) – žena Diora Eluchíla
 Nimloth (strom) – Bílý strom Númenoru, potomek Celebornu, potomka Galathilionu, obraz Telperionu

pl:Lista Sindarów i Moriquendich#Nimloth